Изотопы берклия — разновидности химического элемента берклия, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы берклия с массовыми числами от 233 до 254 (количество протонов 97, нейтронов от 136 до 157), и 6 ядерных изомеров.

Стабильных изотопов нет, в природе не встречается. Впервые синтезирован в 1949 году в виде изотопа 243Bk. Самый долгоживущий изотоп — 247Bk с периодом полураспада 1380 лет.

Таблица изотопов берклия

Пояснения к таблице 
 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы